een Nederlandse organisatie voor blinden en slechtzienden; zie Visio (organisatie)
 een applicatie voor het maken van technische en logische schema's; zie Microsoft Visio